Чечуга — промислова риба родини осетрових, стерлядь;
 Чечуга — різновид шаблі